Putranjivaceae é uma família de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, que na sua presente circunscrição taxonómica agrupa 4 géneros com cerca de 216 espécies de árvores perenifólias, com distribuição natural centrada no Paleotropis, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais da África (incluindo Madagáscar) e da Malésia, mas também presente no Neotropis.

Descrição
Os membros desta família têm folhas em duas ordens (filotaxia dística), que, se frescas, geralmente têm sabor a rabanete ou pimenta, dada a presença de óleo de mostarda, já que esta é a única família fora da ordem Brassicales que produz óleos de mostarda. As flores, que ocorrem em inflorescências fasciculadas, são geralmente pequenas e os frutos são drupas com uma única semente coroada pelos restos do estigma persistente.

Morfologia
São arbustos ou árvores sempre verdes. As folhas são alternas dísticas, formando duas ordens distintas ao longo dos ramos. As folhas são simples, com pecíolo bem distinto da lâmina foliar, com a lâmina geralmente em forma de coração e assimétrica na base, com nervuras que terminam em dentes ou espinhos na margem da folha. As folhas são verde acinzentado, ficando com coloração cinza quando secam. As nervuras cinza-escuras das folhas são particularmente visíveis na maioria das espécies. Todas as espécies apresentam estípulas foliares.

São espécies dióicas (com espécimes de sexos diferentes). As flores são geralmente agrupadas em inflorescências fasciculadas. As flores são relativamente pequenas, com apenas um verticilo de quatro ou cinco (raramente sete) tépalas. As flores masculinas contêm (dois a três) a vinte (a numerosos) estames). Nas flores femininas, estão presente um a quatro (raramente até nove) carpelos  fundidos num sincárpio, verticais, com um estilete curto ou ausente.

Os frutos são drupas, com uma única semente, que retêm uma coroa formada pelos estigmas persistentes que permanecem aderentes mesmo após a maturação do fruto.

Fitoquímica
As folhas frescas geralmente têm um cheiro semelhante ao rabanete, por vezes lembrando pimenta, que resulta da presença de glicosídeos do óleo de mostarda (glucosinolatos). Em espécies desta família foram frequentemente observadas lagartas de borboletas da família Pieridae, grupo que se alimenta principalmente de espécies vegetais que contêm glicosídeos do óleo de mostarda. Outros ingredientes importantes incluem triterpenos.

Distribuição
A família Putranjivaceae tem distribuição natural predominante nas regiões tropicais da África, incluindo Madagáscar, e da Malésia, especialmente no Arquipélago Malaio. Algumas espécies ocorrem nas regiões do Neotropical.

Filogenia e sistemática
A família Putranjivaceae foi inicialmente proposta em 1842 por Carl Daniel Friedrich Meisner. As espécies que presentemente integram a família estiveram anteriormente colocadas na tribo Drypeteae da subfamília Phyllanthoideae da família das Euphorbiaceae.

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Putranjivaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

Sistemática
Esta família esteve anteriormente integrada na tribo Drypeteae da subfamília Phyllanthoideae da família Euphorbiaceae. Quando esta subfamília foi elevada ao nível taxonómico de família Phyllanthaceae o grupo Drypeteae foi segregado e transformado na família Putranjivaceae, tomando Putranjiva como género tipo.

Na sua presente circunscrição taxonómica a família integra os seguintes géneros:
 Drypetes  (sin.: Anaua , Astylis , Brexiopsis , Calyptosepalum , Cometia , Cyclostemon , Discophis , Dodecastemon , Freireodendron  Guya Frapp., Hemicyclia , Humblotia , Laneasagum , Liparena , Liparene , Palenga , Paracasearia , Periplexis , Pycnosandra , Riseleya , Sphragidia , Stelechanteria ): com cerca de 150 espécies, ocorre nos trópicos e subtrópicos de todos os continentes. Uma lista de espécies reconhecidas pode ser encontrada em R. Govaerts.
 Lingelsheimia  (sin.: Aerisilvaea , Danguyodrypetes ): alguns autores colocam este género na família Phyllanthaceae. com aproximadamente 6 espécies, 2 estão distribuídas na África tropical centro-oeste e leste da África e 4 ocorrem apenas em Madagáscar.
 Putranjiva  (sin.: Liodendron , Nageia , Palenga ): com 4 espécies, distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais da Ásia.
 Sibangea : com 3 espécies, distribuídas pelas regiões tropicais da África.

Referências

Bibliografia
 Die Familie bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 
 Thomas Schoepke: Datenblatt aus Botanik für Pharmazeuten nach APG II. (Abschnitte Beschreibung und Inhaltsstoffe)

Ver também 
 Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas 

  Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
  Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
  Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
Encyclopædia Britannica Online

Malpighiales
Putranjivaceae
Famílias de angiospérmicas